Joshi kan som auktorsförkortning betyda:

 Mamta Joshi
 Santosh Joshi
 Yogesh Joshi
 Amar Chaud Joshi

Robotskapade auktorsförkortningar